Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Rodek (ur. 1956) − polski wydawca, działacz fandomu, autor komiksów
 Karol Rodek (ur. 1927) − polski dyplomata
 Marcel Rodek (ur. 1988) − czeski futsalista